Vörös Imre (1903–1984) Kossuth-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár
Vörös Imre (1936) irodalomtörténész, egyetemi tanár
Vörös Imre (1944) jogtudós, egyetemi tanár, egykori alkotmánybíró